The Glow Worm – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Reliance Film Company
The Glow Worm – cortometraggio di animazione del 1930 diretto da Dave Fleischer
Jugnu (The Glow Worm)  – film del 1973 diretto da Pramod Chakravorty